Люфенгозавр () () — род семейства массоспондилид отряда ящеротазовых динозавров.

Люфенгозавры обитали на территории нынешнего Китая в эпоху нижней юры. Типовой экземпляр люфенгозавра был обнаружен в округе Луфэн провинции Юньнань. Люфенгозавр был первым видом динозавра, полный скелет которого был найден на территории Китая. В 1941 году китайским учёным Ян Чжунцзянем был описан вид L. huenei. В 1947 году он описал второй вид этого рода, L. magnus. Последний был на 1/3 крупнее, чем L. huenei.

В 1981 году некоторыми исследователями было предложено рассматривать люфенгозавра как одну из разновидностей южноафриканского рода Massospondylus. Проведённое в 2005 году новое подробное исследование черепа люфенгозавра указало, что он является представителем отдельного рода подгруппы прозавроподов.

Как и все прозавроподы люфенгозавр обладал длинными задними и передними конечностями. Длина животных достигала 6 метров. Они частично передвигались на задних лапах, особенно при поисках пищи на высоте.

Люфенгозавры были исключительно растительноядны. В то же время обладали острыми зубами и когтями (особенно длинными и острыми на больших пальцах). Высказанное в связи с этим предположение, что люфенгозавры были всеядными животными, своего подтверждения не нашло. Острые когти использовались ими исключительно в целях обороны и при собирании растительной массы для питания.

В 1958 году почтовое ведомство КНР выпустило специальную почтовую марку, посвящённую выставленному на всеобщее обозрение полностью восстановленному скелету люфенгозавра.

В 2013 году в Китае, в провинции Юньнань международной группой палеонтологов под руководством Роберта Рейса () была найдена крупнейшая кладка яиц.

В 2017 году в Nature Communications была опубликована статья о вероятном обнаружении китайскими учеными следов белка в останках люфенгозавра, жившего примерно 195 миллионов лет назад. Исследователи утверждают, что обнаружили фрагменты коллагена (белка соединительной ткани) в одном из ребер динозавра.

Кладограмма 2011 года:

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Massospondylidae
Динозавры юрского периода
Динозавры Азии